Hanghofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Hanghofer (1951–2022), österreichischer Plastiker, Objektkünstler und Designer
 Wolfgang Hanghofer (* 1955), österreichischer Maler und Grafiker